Rie steht für:

 Rie (auch: Ried), Dorf in der Gemeinde Waadhoeke, Provinz Friesland, Niederlande

Personen:
 Lucie Rie (1902–1995), österreichisch-britische Töpferin
 Therese Rie (1878–1934), österreichische Schriftstellerin

RIE steht als Abkürzung für:
 Reactive Ion Etching, siehe Plasma-unterstütztes Ätzen #Reaktives Ionenätzen
 Real Instituto Elcano, spanische Denkfabrik
 Rice Lake Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Rice Lake (Wisconsin), Vereinigte Staaten

RIE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Meißen (für Riesa)

Siehe auch:
 Ri
 Rih
 Ry
 Rye

Abkürzung